

Cinema 
 The Ruse – film del 1915 diretto da William H. Clifford e William S. Hart
 The Ruse – film del 1916 diretto da Eugene Mullin

Musica 
 The Ruse – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Ruse (disambigua)